Випава () — река в Словении и Италии, левый приток реки Сочи.

Длина реки составляет 49 км, из которых 44 км приходится на Словению, 5 км на Италию. Площадь бассейна — 598 км² (не включая подземный бассейн).

Берёт начало из карстового источника в городе Випава. Течёт по правому краю Випавской долины у плато Карст. Впадает в реку Сочу на территории Италии.

Галерея

Примечания 

Реки Словении
Реки Фриули — Венеции-Джулии
Бассейн Сочи (реки, впадающей в Адриатическое море)